Allens Mills ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Allens Mills (Maine), im Franklin County
 Allens Mills (New Hampshire), im Belknap County
 Allens Mills (New Jersey), im Warren County
 Allens Mills (Pennsylvania), im Jefferson County